Сент Франсис има више значења:
 Округ Сент Франсис (Арканзас)
 Сент Франсис (Јужна Дакота)
 Сент Франсис (Арканзас)
 Сент Франсис (Висконсин)
 Сент Франсис (Канзас)
 Сент Франсис (Минесота)